le 
 Pontotoc, ville située dans le Mississippi ;
 Pontotoc, census-designated place située en Oklahoma ;
 Pontotoc, ville située dans le Texas.

Divers 
 les Pontotoc, une ethnie amérindienne.

Homonymie